Никола́й Шмелёв: Шмелёв, Николай Александрович (1922—1986) — Герой Советского Союза.
 
 Шмелёв, Николай Петрович (1936—2014) — советский и российский экономист, писатель, публицист, академик РАН.